Poughill – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Poughill – miejscowość w Kornwalii (Anglia)